Freiheitsberg steht für historische deutsche geografische Bezeichnungen in Tschechien:

Orte
 Freiheitsberg, heute Svobodín,  
 Freiheitsberg (Wermsdorf), Ortsteil in Vernířovice

Berge
Freiheitsberg, Svoboda (Berg)
Freiheitsberg, Klepáčovský vrch

Siehe auch:

 Bergfreiheit
 Freiheitshöhe
 Liberty Hill 
 Liberty Hills